USS Boxer kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaans oorlogsschepen:

 USS Boxer (1815) - brik
 USS Boxer (1832) - schoener
 USS Boxer (1865) - stoomschip
 USS Boxer (1905) - brigantijn
 USS Boxer (1945) - vliegdekschip
 USS Boxer (1995) - amfibisch aanvalsschip